Robert Love peut désigner
 Robert Love (1925-), joueur de hockey sur glace ;
 Bob Love (1942-), joueur de basket-ball ;
  (1981-), développeur, surtout connu pour sa participation au noyau Linux.